Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 6 au .

Eléni Daniilídou remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Virginia Ruano Pascual.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Hobart
Tennis en Australie en 2008
Tennis en janvier 2008